Trauma (řec. zranění) může být:
 Psychické trauma
 Trauma (medicína)

Související články 
 Posttraumatická stresová porucha
 Traumacentrum
 Traumatické poranění mozku

Externí odkazy